Wenzenbach kann stehen für:

 Wenzenbach, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Wenzenbach (Fluss), linker Zufluss des Regen in Zeitlarn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schlacht von Wenzenbach, 1504, im Landshuter Erbfolgekrieg

Siehe auch:
 Wenzbach